Cette page dresse une liste de peintures de Jean-Marc Nattier.

Dates non documentées

Références 

Nattier, Jean-Marc